Jørgensen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter Møller Jørgensen
 Peter Jørgensen entomologist 
 Per Magnus Jørgensen